Дашиев — бурятская фамилия; имеет женскую форму Дашиева.
 Дашиев, Арья Цыренович (1938—2008) — советский бурятский кинорежиссёр и сценарист, Заслуженный деятель искусств Бурятии.
 Дашиев, Дандар Базаржапович (1946—2009) — советский российский востоковед, монголовед, тибетолог.
 Дашиев, Дугаржап Цыренович (1939—2003) — бурятский советский и российский оперный певец, народный артист СССР (1986).